Рід налічує 45 видів риб родини цихлові.

Види 
 Neolamprologus bifasciatus Büscher 1993 
 Neolamprologus boulengeri (Steindachner 1909) 
 Neolamprologus brevis (Boulenger 1899) 
 Neolamprologus brichardi (Poll 1974) 
 Neolamprologus buescheri (Staeck 1983) 
 Neolamprologus callipterus (Boulenger 1906) 
 Neolamprologus calliurus (Boulenger 1906) 
 Neolamprologus cancellatus Aibara, Takahashi & Nakaya 2005 
 Neolamprologus caudopunctatus (Poll 1978) 
 Neolamprologus chitamwebwai Verburg & Bills 2007 
 Neolamprologus christyi (Trewavas and Poll, 1952)
 Neolamprologus crassus (Brichard 1989) 
 Neolamprologus cylindricus Staeck & Seegers 1986 
 Neolamprologus devosi Schelly, Stiassny & Seegers 2003 
 Neolamprologus falcicula (Brichard 1989) 
 Neolamprologus fasciatus (Boulenger 1898) 
 Neolamprologus furcifer (Boulenger 1898) 
 Neolamprologus gracilis (Brichard, 1989)
 Neolamprologus hecqui (Boulenger, 1899)
 Neolamprologus helianthus Büscher 1997 
 Neolamprologus leleupi (Poll 1956) 
 Neolamprologus leloupi (Poll 1948) 
 Neolamprologus longicaudatus Nakaya & Gashagaza 1995 
 Neolamprologus longior (Staeck 1980) 
 Neolamprologus marunguensis Büscher, 1989
 Neolamprologus meeli (Poll 1948) 
 Neolamprologus modestus (Boulenger 1898) 
 Neolamprologus mondabu (Boulenger 1906) 
 Neolamprologus multifasciatus (Boulenger 1906) 
 Neolamprologus mustax (Poll 1978) 
 Neolamprologus niger (Poll 1956) 
 Neolamprologus nigriventris Büscher 1992 
 Neolamprologus obscurus (Poll 1978) 
 Neolamprologus olivaceous (Brichard 1989) 
 Neolamprologus pectoralis Büscher 1991 
 Neolamprologus petricola (Poll, 1949)
 Neolamprologus pleuromaculatus (Trewavas and Poll, 1952)
 Neolamprologus prochilus (Bailey & Stewart 1977) 
 Neolamprologus pulcher (Trewavas & Poll 1952) 
 Neolamprologus savoryi (Poll 1949) 
 Neolamprologus schreyeni (Poll 1974) 
 Neolamprologus sexfasciatus (Trewavas & Poll 1952) 
 Neolamprologus similis Büscher 1992 
 Neolamprologus splendens (Brichard 1989) 
 Neolamprologus tetracanthus (Boulenger 1899) 
 Neolamprologus toae (Poll 1949) 
 Neolamprologus tretocephalus (Boulenger 1899) 
 Neolamprologus variostigma Büscher 1995 
 Neolamprologus ventralis Büscher 1995 
 Neolamprologus walteri Verburg & Bills 2007 
 Neolamprologus wauthioni (Poll 1949)

Переглянуті (старі) назви 
 Neolamprologus mocquardi див. Lamprologus mocquardi (Pellegrin, 1903)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
 
Роди риб